Немачку је на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију представљало 153 такмичара који су освојили 19 медаља.

Освајачи медаља 

|align="left" valign="top"|

|align="left" valign="top"|

Алпско скијање 

Немачку је на Зимским олимпијским играма у Сочију представљало седам такмичара.

Мушкарци

Жене

Брзо клизање 

Мушкарци

Жене

Извори 

Земље учеснице на Зимским олимпијским играма 2014.
Немачка на Зимским олимпијским играма